Бланко () — топонім або прізвище.

Топонім 

 Мис Бланко
 Бланко (округ, Техас)
 Бланко — місто, штат Техас
 Бланко — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Бланко — переписна місцевість, штат Оклахома
 Бланко (ПАР)

Прізвище 

 Андрес Елой Бланко — венесуельський поет і політик.
 Антоніо Гусман Бланко — венесуельський політик, дипломат і публіцист.
 Густаво Бланко Лещук — аргентинський футболіст українського походження, нападник
 Карлос Бланко Галіндо — болівійський державний, військовий та політичний діяч, генерал, тимчасовий президент Болівії у 1930—1931 роках.
 Йоан Бланко (1979) — еквадорський борець вільного стилю.
 Кепа Бланко (1984) — іспанський футболіст, нападник.
 Куаутемок Бланко — мексиканський футболіст, нападник.
 Луїс Мойя Бланко — іспанський архітектор, науковець.
 Отіліо Улате Бланко — 28-й президент Коста-Рики.
 Педро Бланко Сото — болівійський політичний і державний діяч.
 Рубен Бланко — іспанський футболіст, воротар.
 Сальвадор Хорхе Бланко — домініканський політик, президент країни з 1982 до 1986 року.
 Себастьян Бланко — аргентинський футболіст, півзахисник.
 Франциско Мануель Бланко — іспанський чернець та ботанік, автор книги «Flora de Filipinas».
 Юньєркі Бланко — кубинський борець вільного стилю.

Інше 
 Манхар бланко - назва кількох різновидів ласощів в іспаномовних країнах.